Zurmühlen ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich von Zurmühlen (1776–1849), deutscher Amtmann und Abgeordneter beim Vereinigten Landtag
 Heinrich Zurmühlen (1881–1934), deutscher Maurer und Politiker (SPD)
 Jodocus Zurmühlen (1747–1830), Domdechant und Domherr in Münster
 Paul Zurmühlen (1828–1897), deutscher Richter sowie ein liberales Mitglied des Reichstags des Norddeutschen Bundes und des Zollparlaments